Wimbledon Championships 2011 var en tennisturnering, der blev spillet udendørs på græsbaner. Det var den 125. udgave af Wimbledon Championships og den tredje Grand Slam-turnering i 2011. Den blev spillet på The All England Lawn Tennis & Croquet Club i London, England i perioden 20. juni – 3. juli 2011. Serena Williams var forsvarende mester i damesingle, mens Rafael Nadal var det i herresingle.

Årets vindere i singlerækkerne blev hos herrerne Novak Djokovic, der finalebesejrede den forsvarende mester, Rafael Nadal, med 6-4, 6-1, 1-6, 6-3, mens Petra Kvitová vandt i damesingle med finalesejr på 6-4, 6-3 over Marija Sjarapova.

Caroline Wozniacki repræsenterede de danske farver i seniorturneringerne, og hun var topseedet i damesingle. Hun blev slået ud i ottendedelsfinalen af Dominika Cibulková.

Resultater

Herresingle 

Hovedturneringen i herresingle havde deltagelse af 128 spillere. Resultaterne fra ottendedelsfinalerne og frem er vist nedenfor.

Damesingle 

Hovedturneringen i damesingle havde deltagelse af 128 spillere. Resultaterne fra ottendedelsfinalerne og frem er vist nedenfor.

Herredouble 

Hovedturneringen i herredouble havde deltagelse af 64 par. Resultaterne fra kvartfinalerne og frem er vist nedenfor.

Damedouble 

Hovedturneringen i damedouble havde deltagelse af 64 par. Resultaterne fra kvartfinalerne og frem er vist nedenfor.

Mixed double 

Turneringen i mixed double havde deltagelse af 48 par. Resultaterne fra kvartfinalerne og frem er vist nedenfor.

Seedninger 

Følgende kvindelige spillere var oprindeligt seedet, men meldte afbud inden turneringens start:
  Kim Clijsters (oprindeligt 2. seedet, årsag: fodskade)
  Alisa Klejbanova (oprindeligt 24. seedet, årsag: sygdom)

Kilder / eksterne henvisninger 

 Officiel hjemmeside for turneringen

 
WTA Tour 2011
ATP Tour 2011